Castor (mineral), varietat de petalita, que es troba cristal·litzada a l'illa d'Elba
 Biologia:
 Castor, animal de la família dels rosegadors
 Castor (botànica), nom vulgar de l'especie Menyanthes triofoliata o trèvol aquàtic
 Toponímia:
 Castor (Northampton), municipi d'Anglaterra a l'antic comtat de Northampton, a la vora del riu New
 Castor (Argentina), ciutat de Santa Fe, Argentina, departament de San Cristóbal, districte de Ceres i Silva
 Riu Castor (França), afluent del Sena a França
 Riu Castor (Missouri), riu dels Estats Units, a Missouri, que neix al comtat de Madison
 Miscel·lània:
 Castor (escoltisme), una de les divisions per edat i gènere dels agrupaments l'escoltisme
 Projecte Castor, dipòsit de gas natural davant les costes del Montsià i el Baix Maestrat, entre Catalunya i el País Valencià